Usk – miasto w Walii
 Usk – rzeka w Walii
 Usk – zamek w Walii, w mieście Usk
 Usk – obszar niemunicypalny w Stanach Zjednoczonych, w stanie Waszyngton
 Usk – osada w Kanadzie, w prowincji Kolumbia Brytyjska
 USK – niemiecka organizacja oceniająca zawartość gier komputerowych

Biografie:
 Thomas Usk – podszeryf Londynu